Peso leve, uma categoria de competição de diversos esportes de luta, que reúne lutadores de pouco peso
Leve (álbum), o terceiro álbum de estúdio do cantor Jorge Vercillo, lançado em 2000

Localidades

Lèves

Moedas
Leve búlgaro, moeda da Bulgária

Desambiguação